Оливейра-ду-Дору (Вила-Нова-де-Гайа) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту.
 Оливейра-ду-Дору (Синфайнш) — район в Португалии, входит в округ Визеу.